Алексе́й Лоба́нов-Росто́вский:
 Лобанов-Ростовский, Алексей Борисович (1824—1896) — дипломат, русский государственный деятель.
 Лобанов-Ростовский, Алексей Николаевич (1862—1921) — русский государственный деятель, член Государственного совета, председатель Русского собрания.
 Лобанов-Ростовский, Алексей Яковлевич (1795—1848) — русский военачальник, генерал-лейтенант.